Hrvatska:
Šumetlica,  naselje u sastavu općine Cernik, Brodsko-posavska županija
Šumetlica (rijeka), rijeka u Zapadnoj Slavoniji